«Take It to the Limit» — другий студійний альбом американського рок-гурту Hinder. В США альбом вийшов 4 листопада 2008.

Список пісень

Розширене видання

Чарти

Примітки 

Альбоми Hinder
Альбоми Universal Records
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми